Slípka může být:

 lidové pojmenování pro samici kura domácího (čili slepice)

zoologie
 dva rody ptáků z čeledi chřástalovitých (Gallinula a Porphyrio), např. slípka zelenonohá Gallinula chloropus

příjmení osob
Příjmení je zřejmě odvozeno od Slepičích hor, původ je dnes spatřován zejména v okolí Trhových Svinů a Kaplicka.

 Jan Slípka (* 1952) – český houslař
 Jan Slípka (* 1987) – český politik, úředník Krajského úřadu Libereckého kraje
 Jaroslav Slípka (1926–2013) – český lékař (histolog a embryolog)
 Jaroslav Slípka (* 1952) – český lékař (otorhinolaryngolog)